Die Landesliga Bayern 1946/47 war die zweite Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und bestand aus zwei Staffeln. Bayerischer Amateurmeister und direkter Aufsteiger in die Oberliga wurde der FC Wacker München.

Abschlusstabellen

Staffel Nordbayern

Staffel Südbayern

Spiele um Meisterschaft und Aufstieg 
Der FC Wacker München besiegte in Hin- und Rückspiel den FC Bayern Hof mit 4:3 sowie 4:0 und wurde dadurch Bayerischer Amateurmeister sowie Aufsteiger in die Oberliga Süd.

|}

Weblinks 
 Tabelle der Landesliga Bayern 1946/47 auf f-archiv.de

1946
Landesliga Bayern